Hüllkurve – auch: Einhüllende, Envelope (englisch), Enveloppe (französisch) – bezeichnet 

in der Mathematik eine Kurve, die jede Kurve einer Kurvenschar in einem Punkt berührt, siehe Einhüllende
bei Schwingungen den Verlauf der Amplitude, siehe Hüllkurvendemodulator
bei Musiksynthesizern die Parameter ADSR zur Steuerung eines Hüllkurvengenerators
die von einem Schienenfahrzeug ausgenutzte Fahrzeugbegrenzungslinie